Zwei Brüder steht für:

 Zwei Brüder (Fernsehserie), deutsche Fernsehserie (1994–2000)
 Zwei Brüder (Film), Film von Jean-Jacques Annaud (2004)
 Zwei Brüder (Duo), Gesangsduo aus Österreich
 Polizeiruf 110: Zwei Brüder, deutscher Fernsehfilm (2011)

Siehe auch:
 Zwei-Brüder-Motiv, mythologisches und literarisches Motiv
 Die zwei Brüder, Märchen der Brüder Grimm
 Die beiden Brüder